
Termin -{oktanol}- ima više značenja.
 1-Oktanol
 2-Oktanol
 3-Oktanol
 4-Oktanol